Green River se poate referi la:
 Fluviul Verde, afluent al fluviului Colorado din SUA
 Green River, album Creedence Clearwater Revival
 Green River , formație americană de muzică grunge